Die BCR Open Romania 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. September 2004 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die China Open in Peking sowie die International Tennis Championships in Delray Beach ausgetragen, die wie die das Turnier in Bukarest zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier David Sánchez, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den späteren Turniersieger José Acasuso verlor. Acasuso gewann als Ungesetzter das Turnier deutlich, einzig in der ersten Runde gab er einen Satz ab, zweimal gewann er einen Satz zu Null – einmal davon im Finale gegen Igor Andrejew. Er gewann den einzigen Titel des Jahres sowie seinen zweiten Titel der Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Karsten Braasch und Sargis Sargsian, traten nicht erneut zusammen an; nur Braasch spielte das Turnier und schied mit Philipp Kohlschreiber im Halbfinale aus.  Mit Lucas Arnold Ker und Mariano Hood entschieden die an Position 2 gesetzten Argentinier das Turnier für sich. Sie schlugen im Finale Einzel-Sieger Acasuso und Óscar Hernández und feierten damit ihren fünften gemeinsamen Titel. Für Arnold Ker war es der 13. und für Hood der 11. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Bukarest